Beaune je lahko:
 Beaune, mesto v Franciji
 Beaune (reka), reka v Franciji, pritok reke Loing

Priimek 
 Colette Beaune, francoska zgodovinarka
 Florimond de Beaune, francoski pravnik in matematik
 Michel Beaune, francoski igralec
 Renaud de Beaune, francoski rimskokatoliški nadškof